Джир (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джир, Раду (настоящее имя Раду Деметреску; 1905—1975) — румынский поэт, эссеист, драматург и журналист.
 Джир, Шарлотта (род. 1957) — американская гребчиха, призер Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в одиночке.
 См. также 
 Бир-эль-Джир — город на северо-западе Алжира, на территории провинции (вилайи) Оран.